Mount Phillips kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Phillips, Antarktis,

Kanada 

 Mount Phillips, Vancouver Island, berg i British Columbia, 
 Mount Phillips, Alberta/British Columbia, berg, 

Robotskapade Kanadaförgreningar